Nanchang (南昌) est la capitale de la province du Jiangxi en Chine ;
 le district de Nanchang (南长) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
  est le nom de plusieurs destroyers de la Marine chinoise dont :
 Nanchang, un destroyer de  en service depuis 1979 ;
 Nanchang, un destroyer de  en service depuis 2020.

Homonymie de toponyme